Achille Majeroni (1824-1888) – attore e doppiatore italiano
 Achille Majeroni (1881-1964) – attore teatrale italiano
 Amedeo Majeroni – illusionista italiano
 George Majeroni – attore australiano naturalizzato statunitense
 Mario Majeroni – attore teatrale e cinematografico italiano naturalizzato statunitense